Vašek (Vašková), , může být:

jména
 domácká podoba křestního jména Václav
 Vašek Káňa (1905–1985) – český novinář a dramatik

příjmení osob
 Alena Vašková (* 1975) – česká tenistka a trenérka
 Anton Vašek (1905–1946) – slovenský úředník
 Antonín Vašek (1829–1880) – slezský jazykovědec a redaktor
 Bedřich Vašek (1882–1959) – katolický teolog, sociolog, VŠ profesor
 Čeněk Vašek (1904–???) – poválečný poslanec za ČSSD, po roce 1948 vězněný
 Eva Vašková (* 1981) – česká modelka
 Július Vašek (1926–2009) – slovenský herec
 Lubomír Vašek (* 1946) – český fotbalista
 Otakar Vašek (1910–1995) – pedagog, poválečný poslanec za KSČ, synovec Petra Bezruče
 Peter Vašek (* 1970) – slovenský fotbalista
 Petr Vašek (* 1979) – český fotbalový brankář
 Petr Vašek (lední hokejista) (1945–2006) - český hokejista
 Štefan Vašek (1936–2017) – slovenský speciální pedagog, vysokoškolský učitel
 Vladimír Vašek – básník píšící pod pseudonymem Petr Bezruč

jiný význam
 Eva a Vašek – české pěvecké duo
 Český Vašek – německá karikatura Čechů v 19. století
 Vašek – postava ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta
 velké kladivo

Waschek 
 Franz (Ernst) Waschek (1900, Bílá Cerekev – 1961, Temešvár), rumunský dirigent, církevní hudebník a skladatel

Vaško 
 Václav Vaško (1921–2009) – český diplomat, politický vězeň, katolický aktivista a publicista
 Jozef Vaško (1933–?) – slovenský fotbalový brankář
 Július Vaško (1930–1996) – slovenský fotbalista

Česká příjmení